Amphoe Cha-uat (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Süden der Provinz Nakhon Si Thammarat. Die Provinz Nakhon Si Thammarat liegt in der  Südregion von Thailand, etwa 780 km südlich von Bangkok an der Ostküste der Malaiischen Halbinsel zum Golf von Thailand.

Geographie 
Die Provinz Nakhon Si Thammarat liegt etwa 780 Kilometer südlich von Bangkok an der Ostküste der Malaiischen Halbinsel zum Golf von Thailand.

Benachbarte Bezirke (von Westen im Uhrzeigersinn): die Amphoe Thung Song, Chulabhorn, Ron Phibun, Chaloem Phra Kiat, Chian Yai und Hua Sai in der Provinz Nakhon Si Thammarat Province, Amphoe Ranot der Provinz Songkhla, die Amphoe Khuan Khanun und Pa Phayom der Provinz Phatthalung sowie Amphoe Huai Yot in der Provinz Trang.

Der Nationalpark Khao Pu - Khao Ya liegt in den Nakhon-Si-Thammarat-Bergen an der Grenze der Provinzen Phatthalung und Trang.

Geschichte 
Cha-uat wurde 1923 zunächst als Unterbezirk (King Amphoe) eingerichtet, indem er vom Amphoe Ron Phibun abgetrennt wurde.
Am 1. Januar 1953 wurde Cha-uat zum Amphoe heraufgestuft.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Amphoe Cha-uat ist in elf Gemeinden (Tambon) eingeteilt, welche wiederum in 88 Dörfer (Muban) unterteilt sind.

Lokalverwaltung 
Es gibt zwei Kleinstädte (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Cha-uat () besteht aus Teilen der Tambon Cha-uat und Tha Pracha.
 Tha Pracha () besteht aus weiteren Teilen des Tambon Tha Pracha.

Außerdem gibt es zehn „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ (TAO, ) für die Tambon oder die Teile von Tambon im Landkreis, die zu keiner Stadt gehören.

Einzelnachweise

Weblinks 
Weitere Einzelheiten zum Amphoe Cha-uat von amphoe.com (in Thai)

Cha-uat